Camelot steht für:

 Camelot, legendärer Hof des mythischen Königs Artus

 Camelot (Spieleentwickler) oder Camelot Software Planning, japanischer Videospielentwickler
 Camelot Filmproduktion, deutsche Produktionsgesellschaft

 (9500) Camelot, Asteroid des mittleren Hauptgürtels

Werktitel:
 Camelot (Musical), Bühnenmusical von Lerner und Loewe (1960)
 Camelot (Fernsehserie), US-amerikanische Mini-Serie (2011)

 Camelot – Am Hofe König Arthurs, US-amerikanisches Film-Musical (1967)
 Camelot – Der Fluch des goldenen Schwertes, britischer Fantasyfilm (1984)

Person:
 Jacques-André-Joseph Camelot Aved (1702–1766), französischer Rokoko-Maler

Geografie:
 Camelot River, Fluss in der Region Southland, Neuseeland
 Camelot (Alabama), Ort in den USA
 Camelot (Georgia), Ort in den USA
 Camelot (New Jersey), Ort in den USA
 Camelot (North Carolina), Ort in den USA
 Camelot (Tennessee), Ort in den USA
 Camelot (Texas), Ort in den USA
 Camelot (Virginia), Ort in den USA
 Camelot (Washington), Ort in den USA

Siehe auch:
 Camelots du roi (französischer Jugend-Kampfverband ab 1908)
 Kamelot (Metal-Band)